Il territorio polacco subì le seguenti azioni, che condussero nel 1939 all'occupazione della Polonia:

Invasione tedesca della Polonia
Invasione slovacca della Polonia
Invasione sovietica della Polonia